De Portugese voetbalclub Boavista FC speelt sinds 1975 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Boavista FC

Boavista FC
Boavista FC